LGD bzw. Lgd ist eine Abkürzung für
 Landgerichtsdirektor
 LGD Gaming, eine chinesische E-Sport-Organisation
 , englische Bezeichnung für die Ausfallverlustquote in der Kreditrisikosteuerung

Abkürzung